Добрый человек из Сезуана:
 Добрый человек из Сезуана — пьеса Бертольта Брехта;
 Добрый человек из Сезуана — спектакль Театра на Таганке (1963);
 Добрый человек из Сезуана — спектакль московского Театра им. Пушкина